Stratemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Stratemeyer (1862–1930), US-amerikanischer Publizist und Schriftsteller
 Harriet Stratemeyer Adams (1892–1982), US-amerikanische Autorin